Междуреченский сельский округ () — административная единица третьего уровня в Илийском районе Алматинской области. Административным центром является село Междуреченское.

Население — 9990 человек в 2009 году.

Состав 
В состав округа входят такие населенные пункты:

Примечания 

Сельские округа Илийского района